Poljanec (kajkavski Polanec) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Ludbrega, Varaždinska županija. Do 2013. nalazilo se u sastavu Općine Martijanec.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 792 stanovnika te 242 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji
Ludbreg